Abschließung steht für:
 Isolationismus in der Politik, speziell die
 Abschließung Japans

 Abgeschlossene Hülle in der Topologie und der Analysis
Siehe auch:
 Abschluss